Богиш има више значења:

 Богиш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Богиш (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Богиш (Салаж), општина у округу Салаж у Румунији